Moha Garuda Football Club é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2008.

Clubes de futebol do Camboja